Tonala ou Tonalá peut faire référence à :

Tonalá (Jalisco) : une localité du Jalisco.
Municipalité de Tonalá (Jalisco) : une municipalité du Jalisco.
Tonalá (Chiapas) : une localité du Chiapas.
Municipalité de Tonalá (Chiapas) : une municipalité du Chiapas.